F 14 – sommergibile della Regia Marina
 Grumman F-14 Tomcat – aereo da combattimento supersonico